Даржай — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Даржай, Александр Александрович (1944—2016) — советский и российский тувинский писатель, переводчик, поэт, журналист и государственный деятель.
 Даржай, Май-оол Александрович (1936—2005) — российский живописец, заслуженный работник культуры Республики Тыва.